Scotland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Scotland County (Missouri)
 Scotland County (North Carolina)